

Persone
 Antónia Zichy (1816-1888) – nobile e rivoluzionaria ungherese
 Domonkos Zichy, propr. Domonkos Zichy-Vásonkeö, noto anche come Dominik Zichy (1808-1879) – vescovo cattolico ungherese
 Edmund Zichy, noto anche come Ödön Zichy (1811-1894) – nobile, politico e collezionista d'arte ungherese
 Ferdinánd Zichy (1783-1862) – politico ungherese
 Géza Zichy (1849-1924) – pianista e compositore ungherese
 János Zichy, noto anche come Johann Zichy (1834-1916) – nobile, militare e proprietario terriero ungherese
 János Zichy (1868-1944) – nobile e politico ungherese
 Jenő Zichy, noto anche come Eugene Zichy (1837-1906) – nobile, scrittore, orientalista e politico ungherese
 József Zichy (1841-1924) – nobile e politico ungherese
 Károly Zichy (1753-1826) – nobile, politico e magistrato ungherese
 Kázmér Zichy, noto anche come Casimir Zichy (1868-1955) – nobile, scrittore, cacciatore e proprietario terriero ungherese
 Mihály Zichy (1827-1906) – pittore, disegnatore e nobile ungherese
 Ödön Zichy, noto anche come Edmund Zichy (1809-1848) – nobile ungherese

Altro
 Terra di Zichy o Isole di Zichy – gruppo di isole russe dell'arcipelago della Terra di Francesco Giuseppe, nell'Oceano Artico
 Zichy – antica casata nobile ungherese